Schilberg (Echt), wijk en voormalig dorp in Nederlands Limburg.
Schilberg (Noorbeek), buurtschap van Slenaken en Noorbeek in Nederlands Limburg grenzend aan België.